Orbán Győző (1940–) mezőgazdasági üzemmérnök, vállalkozó, Orbán Viktor apja
 Orbán Győző (1965–) mérnök-közgazdász, vállalkozó, Orbán Viktor öccse